Ekstraklasa 2011/2012 – 78. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Sponsorem tytularnym rozgrywek od tego sezonu została Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile, w związku z czym wprowadzono nazwę marketingową T-Mobile Ekstraklasa. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 21. minucie meczu  –  zawodnik gości Artjoms Rudņevs (mecz zakończył się wynikiem 0:5).

Obrońcą tytułu była . Mistrzostwo Polski zdobył Śląsk Wrocław, dla którego był to 2. tytuł w historii. Absolutnym beniaminkiem ligi było .

Drużyny

Rozgrywki

Tabela 

 ||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Stadiony

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie 
  Włodzimierz Bartos – Łódź (zawieszony)
  Marcin Borski – Warszawa
  Tomasz Garbowski – Kluczbork
  Paweł Gil – Lublin
  Sebastian Jarzębak – Bytom
  Wojciech Krztoń – Olsztyn
  Adam Lyczmański – Bydgoszcz
  Robert Małek – Zabrze
  Szymon Marciniak – Płock
  Tomasz Musiał – Kraków
  Dawid Piasecki – Słupsk
  Paweł Pskit – Łódź
  Paweł Raczkowski – Warszawa
  Hubert Siejewicz – Białystok
  Daniel Stefański – Bydgoszcz
  Radosław Trochimiuk – Ciechanów (zawieszony)

Stroje

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 
Stan na 6 maja 2012.

Pełna klasyfikacja strzelców na 90minut.pl

Hat-tricki

Najlepsi asystenci 
Stan na 3 maja 2012.

Pełna klasyfikacja asystentów na wp.pl

Piłkarz miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal+

Trener miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal+

Klasyfikacja fair play 
Ze względu na minimalną różnicę w klasyfikacji końcowej nagrody fair play zostały przyznane ex aequo Lechowi Poznań i Podbeskidziu Bielsko-Biała.

Źródło: Ekstraklasa.org

Prawa telewizyjne

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Uwagi

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie